Александр Савченков: Савченков, Александр Александрович (род. 1973) — российский хоккеист, тренер.
 Савченков, Александр Николаевич (1922—1977) — Герой Советского Союза.